Gaste bzw. Gasté ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gaste (1898–1972), deutscher Eiskunstläufer
 Georges Gasté (1869–1910), französischer Maler
 Ilse Gaste (1906–nach 1931), deutsche Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Gast (Begriffsklärung)
 Gaste (Hasbergen)